

Localidades

Oil City (Luisiana)
Oil City (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos